Ростисла́в ( + ; буквальное значение "возрастающая слава") — мужское двухосновное личное имя славянского происхождения. Женская форма - Ростислава.

Производные: Ростиславка, Ростя, Ростяна, Рося, Ротя, Слава, Славуня, Славуся.

Носители, известные по имени 
 Князья
 Ростислав — князь Великой Моравии.
 Ростислав Василькович
 
 Ростислав Володаревич
 Ростислав Всеволодович
 Ростислав Всеславич
 
 Ростислав Иванович
 Ростислав Михайлович (1227—1262) — князь новгородский, галицкий, черниговский, бан Славонии и Мачвы.
 
 Ростислав Рюрикович
 Ростислав Святополчич
 Ростислав Страшимирович
 Ростислав Юрьевич
 

 Церковные иерархи
 Ростислав (Девятов) — митрополит Томский и Асиновский.
 Ростислав (Андрей Гонт) — митрополит Православной церкви Чешских земель и Словакии.

Корабли 
 «Ростислав» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1769 году.
 «Ростислав» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1784 году.
 «Ростислав» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1813 году.
 «Ростислав» — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1844 году.
 «Ростислав» — броненосец русского Черноморского флота.
 «Ростислав» — колёсный пароход (1903-1958), затем носивший имена Чехия, Омск, Станислав Кассиор, Н. Ежов и Ф. Энгельс.

См. также 

 Родовые имена Рюриковичей
 Ростиславичи
 Ростиславль

Примечания 

Русские мужские имена
Древнерусские общеславянские имена